Osmiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Osmium und Sauerstoff:

Osmium(IV)-oxid, OsO2
Osmium(VI)-oxid, OsO3
Osmium(VIII)-oxid, OsO4